Williams River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Williams River (Gilliat River), Nebenfluss des Gilliat River in Queensland
 Williams River (Hunter River), Nebenfluss des Hunter River in New South Wales
 Williams River (Murray River), Nebenfluss des Murray River

in Kanada:
 Williams River (Otoskwin River), im Kenora District, Ontario

in den Vereinigten Staaten: 
 Williams River (Connecticut River), in Vermont
 Williams River (Gauley River), in West Virginia
 Williams River (Housatonic River), in Massachusetts 
 Williams River (South Fork Coos River), in Oregon

Siehe auch:
 Bill Williams River, in Arizona (USA)